Die Tennis Masters Hamburg 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Mai 2003 in Hamburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Es war im Kalenderjahr das fünfte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Schweizer Roger Federer, der dieses Jahr im Achtelfinale verlor. Im Halbfinale verblieben vier Argentinier, von denen Guillermo Coria, der an Position 12 gesetzt war, sich als Sieger durchsetzte. Für Coria und seinen Finalgegner Agustín Calleri war es das erste Masters-Finale. Coria gewann den ersten Titel der Saison sowie der zweite Titel seiner Karriere. Erstmals war er auf Sand erfolgreich.
Im Doppel siegten Mahesh Bhupathi und Jan-Michael Gambill im Vorjahr. Sie traten nicht erneut zusammen an. Gambill schied mit seinem Partner in der ersten Runde aus, während es Bhupathi mit Maks Mirny erneut ins Finale schaffte. Dort setzten sich mit Mark Knowles und Daniel Nestor die Setzlistenersten durch. Für Knowles und Nestor war es der zweite Titel nach 1996 in Hamburg und der 28. bzw. 30. Titel seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Hamburg